Der Kanton Grisolles war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Montauban, im Département Tarn-et-Garonne und in der Region Midi-Pyrénées. Der Hauptort war Grisolles. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Patrick Marty (PS).

Gemeinden
Der Kanton bestand aus elf Gemeinden:

Grisolles
Aufgelöst 2015